Als Militärputsch in Ägypten werden bezeichnet:
 Militärputsch in Ägypten 1952, bei dem die Monarchie gestürzt wurde
 Militärputsch in Ägypten 2013, bei dem der Staatspräsident gestürzt wurde